Марамасике — географические названия на Соломоновых островах:

 Марамасике (остров) (также носит название Южный Малаита).
 Марамасике (пролив).